Ембу може да се односи на:

 Ембу - етничку групу у Кенији
 Ембу - град у Кенији
 Ембу - град у Бразилу